Dirty Bird 13 — украинская электронная команда. Является представителем быстро растущей, и уже довольно крупной группы музыкальных коллективов пост-индустриальной направленности, создающих музыку на Украине.

История 
Коллектив был создан двумя друзьями из города Горловка Донецкой области. Денисом «Wish» Черриманом (вокал, музыка, тексты) и Александром «Sol» Ряполовым (музыка, тексты, саунд продюсинг) в 2009 году. Участники имели неплохой опыт созданий различной музыки от экспериментальной до металла, в разных андеграундных коллективах. Однако, по их словам, DB13 это первый проект, к которому они относятся «серьёзно».

В 2011 году Dirty Bird 13 стали победителями всемирного ремикс-соревнования от всем известной группы Nachtmahr. После чего получили большое количество просьб о ремиксах от известных западных коллективов и предложений с лейблов.

Стиль 
Группа ориентируется на трендовый для индастриала двухтысячных стиль dark electro. Ассоциирует себя с такими яркими командами как Hocico, Suicide Commando, Aesthetic Perfection. Однако, говорить что группа слепо копирует именитых представителей стиля было бы совершенно неправильно: группе свойственен свой уникальный взгляд на стиль, сочетающий в себе характерные для dark electro танцевальность и жесткость звучания, и не свойственные для направления меланхоличные интро, фолковые и дабстэповые вкрапления, тематика песен и имидж самой команды.

Говоря о тематике песен, можно отметить отсутствие «кровавых» текстов, так распространенных в стиле. Тексты носят скорее более жизненный, местами очень саркастичный характер.

Внешний вид команды, далек от кибер-трендов современной сцены, и скорее отсылает к классическим EBM образца 90-х. Они не пытаются выглядеть вызывающе, скорее им свойственно своего рода мужество и интеллигентность, которых недостает многим современным провокационным командам.

Альбомы 
В 2010 группа выпустила первый промосингл «Я буду жить» в сотрудничестве с промогруппой Front! Promotion. Сингл был выставлен в свободный доступ в интернете, а также выпущен ограниченным тиражом на физическом носителе. Альбом получил хорошие отзывы в мировой сети и обеспечил группе постоянно растущую фан-базу.
В 2011 грязные птицы выпустили EP «Girl With The Knife» на лейбле Synthematik в сотрудничестве с промогруппой Front! Promotion и стали победителями всемирного ремикс-соревнования от Австрийской группы Nachtmahr.

Общее 
Dirty Bird 13 — это живой коллектив, выступления которого всегда вызывали отклик у публики. Шоу коллектива наполненный энергетикой, и просто не щадят танцпол. Именно благодаря отличным шоу, коллектив завоевал известность на пост советской сцене. Группа активно гастролирует и выступает на различных вечеринках и фестивалях на Украине и в России. За год существования было дано более 30 концертов.
В конце 2010 группа начала давать концерты с «живым» барабанщиком Александром Сомовым, что сделало их шоу ещё более яркими и качественными.

Друзья и коллеги группы 

DB13 делили сцену и сотрудничали с такими группами как:

Зарубежные:
 Grendel
 FGFC820
 In Strict Confidence (Германия)
 Alien Vampires (Италия)
 Schyzzo.com (Венгрия)
 A7IE (Франция)
 Severe Illusion (Швеция)
 Niteshift (Венгрия)
 Alpha Point (Молдова)

Отечественные:
 Hyperhate (Украина)
 Diversant 13 (Белоруссия)
 Zweifelhaft (Россия)
 Mind:|:Shredder (Украина)
 t_error 404 (Россия)
 Error::Genesis (Украина)
 Dust Heaven (Украина)
 Dexessus (Украина)
 Truart (Украина)
 Wavefall (Россия)
 FleshState (Украина)
 the_maaaigs (Украина)
 Void Traveller (Украина)
 Inxera Syndrome (Украина)
 [systemshock] (Россия)
 Doppelganger (Россия)
 REVETUNA (Украина)
и многими другими коллективами

Дискография 
 2009 — Demo CD (Прозванный слушателями как «Every Planet We Reach Is Dead»)
 2010 — Я Буду Жить (EP)
 2011 — Girl With The Knife (EP)
 2012 — Mix Collector

Примечания

Ссылки 
 db13.com.ua
 MySpace
 Скачать Girl With The Knife EP (2011)
 Скачать Mix Collector (2012)

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы Украины